Аза́ров, жіночий варіант Азарова — російське прізвище.

Відомі носії:
 Азаров Андрій Святославович (1968, Новомосковськ) — український політик, голова Всеукраїнської партії народної довіри.
 Азаров Борис Іванович (1940, Сімферополь) — режисер, заслужений діяч мистецтв УРСР (1983).
 Азаров Володимир Миколайович (1925—2012) — український радянський компартійний діяч.
 Азаров Всеволод Борисович (1913, Одеса — 1990) — російський поет і перекладач (з української та естонської).
 Азаров В'ячеслав Іванович (1944, Твер) — український важкоатлет.
 Азаров Ілля Ілліч (1902—1979) — радянський військово-політичний діяч
 Азаров Костянтин Миколайович — волонтер; кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Азаров Микола Трифонович (1936 — ?) — український радянський діяч.
 Азаров Микола Янович (1947, Калуга) — доктор геолого-мінералогічних наук (1986), професор (1991), український політик, Прем'єр-міністр України (2010-2014), втік з України після Євромайдану. Українофоб і державний зрадник.
 Азаров Олександр Олегович (1988—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Азаров Олександр Трофимович (1923—2006) — радянський футболіст.
 Азаров Олексій Дмитрович (1950) — вчений у галузі обчислювальної техніки, доктор технічних наук (1995).
 Азаров Олексій Миколайович (1971) — бізнесмен, в 2002—2003 рр. радник прем'єр-міністра Віктора Януковича.
 Азаров Сергій Миколайович (* 1983) — білоруський шахіст
 Азаров Сергій Сергійович (1948, Москва) — кібернетик, доктор технічних наук (1992).
 Азаров Юрій Іванович — кандидат юридичних наук, доктор філософії, професор, заслужений юрист України.

Азарова
 Азарова Світлана Анатоліївна (9 січня 1976, м. Ізмаїл) — український, нідерландський композитор.

Див. також 
 Азарово

Примітки 

Російські прізвища